Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 82 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2018 відбулись 25 та 26 жовтня у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 C — виграв по дискваліфікації, 3 застереження через порушення правил
 F — чиста перемога

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
Офіційний сайт

греко-римська боротьба, до 82 кг